Шампионска лига 2001/02 е 10-о издание под това наименование на най-важния европейски турнир за клубни отбори във футбола и 47-ото от началото.

През този сезон заедно с носителя на трофея Байерн Мюнхен участват отново 72 отбора от 48 страни, като страните на места от 1 до 3 в петгодишната ранглиста на УЕФА изпращат четири клуба в турнира, тези от 4 до 6 – три, а страните от място 7 до 15 – два.

Финалът се играе на 15 май 2002 г. на стадион Хемпдън Парк в Глазгоу.

Първи квалификационен кръг 
Срещите се играят на 11 и 18 юли 2001 г.

Втори квалификационен кръг 
Срещите се играят на 24/25 юли и 1 август 2001 г.

Трети квалификационен кръг 
Срещите се играят на 7/8 и 21/22 август 2001 г. Отпадналите от този кръг отбори участват в първия кръг на Купа на УЕФА 2001/02.

Първа групова фаза

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Втора групова фаза

Група A

Група B

Група C

Група D

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 2 и 3 април 2002 г., реваншите са на 9 и 10 април 2002 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 23 и 24 април 2002 г., реваншите са на 30 април и 1 май 2002 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на УЕФА 2001/02

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за ШЛ 2001/02

Европейска шампионска лига